Милюшино — деревня Огарковского сельского поселения Рыбинского района Ярославской области.

Географическое положение 
Деревня расположена непосредственно на автомобильной дороге  на участке Рыбинск—Пошехонье. Деревня удалена на расстояние 30 км от Рыбинска. Ближайшая деревня в сторону Рыбинска — Осташево (2 км), в сторону Пошехонья — Ляга (3 км). Милюшино имеет большую протяженность вдоль дороги, которая ещё более увеличилась за счёт включения в состав деревни бывшего села Троица, расположенного на южной окраине деревни. Северная окраина Милюшино ограничена левым берегом реки Воля.

История 
Бывшее село Троица называлось также Подъяблонный погост, оно было волостным центром. В нём находится разрушенная церковь Троицы Живоначальной, построенная в 1750 году. В этой части деревни в западном направлении (к берегу Рыбинского водохралища) начинается просёлочная дорога вдоль которой выстроена деревня Ивановское.

Деревня Милюшина обозначена на плане Генерального межевания Рыбинского уезда 1792 года. Рядом показана деревня Пояблонная и погост Троицкий.

Население

Инфраструктура 
В Милюшино действует средняя школа.

В деревне располагается почтовое отделение 152952. Деревня имеет основную улицу Троицкую, ориентированную вдоль дороги, длина которой 2 км. По почтовым данным на ней 98 домов. Ещё 5 улиц называются: Лесная (12 домов), Солнечная (18 домов), Приморская (16 домов), Клубная (11 домов) и Садовая (9 домов). Почтовое отделение Милюшино обслуживает населённые пункты: Бабино, Григорово, Косково, Костино, Кузнецово, Лаврентьево, Ляга, Огарково, Осташево, Пахонино, Роканово, Старово, Торхово.

Источники 

Населённые пункты Огарковского сельского поселения Рыбинского района Ярославской области